Pryor kan verwijzen naar de volgende personen:
Aaron Pryor, Amerikaanse bokser
Anduele Pryor, Nederlandse voetballer
Anthony Pryor, Australische beeldhouwer
Karen Pryor, Amerikaanse schrijfster
Madelyne Pryor, Marvel-personage
Mark Pryor, Amerikaanse politicus
Richard Pryor, Amerikaanse acteur en komiek
Snooky Pryor, Amerikaanse muzikant

Daarnaast kan het ook verwijzen naar de volgende plaatsen:
Pryor (Montana), plaats in de Amerikaanse staat Montana
Pryor Creek, plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
La Pryor, plaats in de Amerikaanse staat Texas